Гмунден (нем. Gmunden) — многозначный термин.

 Гмунден — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 
 Гмунден (округ) — округ в Австрии. 

 Гмунден, Иоганн (1380—1442) — австрийский математик и астроном.